Argento puede referirse a:
 Del gentilicio argentino .
 Del latín argentum Plata
 Familia protagónica de la serie argentina Casados con hijos.
 Serie de animación japonesa Argento Soma.
 Apellido
 Asia Argento (* 1975), actriz y director de cine italiano
 Dario Argento (* 1940), director de cine y guionista italiano
 Dominick Argento (* 1927), compositor estadounidense
 Felipe Argentó (1808-1870), militar español 
 Mariano Argento (* 1966), actor, director y maestro de actores argentino
 Valentino Argento (1888–??), esgrimista italiano